Zarszyn – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zarszyn
 Zarszyn – część wsi Kąty w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród
 Zarszyn – część wsi Cergowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Zarszyn – gmina w woj. podkarpackim
 Zarszyn – dawna gromada
 Zarszyn – stacja kolejowa we wsi Zarszyn